Журнал нано- и электронной физики — научный журнал в области физики наносистем и электроники. Под современным названием выходит с 2009 года, ранее, с 2007 года, выходил под названием «Вестник СумГУ. Серия Физика, математика, механика» (периодичность — 2 раза в год), с 2001 по 2007 год — серия «Физика, математика, механика» журнала «Вестник Сумского государственного университета» (периодичность серии — 2 выпуска в год из 12).

О журнале 
Издаётся Сумским государственным университетом и распространяется свободно на условиях BY-SA . Журнал публикует статьи, содержащие результаты теоретических и экспериментальных исследований в области физики наноструктур, свойств поверхности и интерфейсов, методов формирования электронных и ионных пучков. На текущий момент журнал индексируется директорией открытого доступа (DOAJ) и наукометрической базой Scopus. Публикация в журнале — бесплатная, однако каждая статья проходит процедуру закрытого рецензирования. Механизм подачи рукописей — через соответствующий интерфейс. К публикациям принимаются статьи на украинском, русском, и английском языках. Украино- и русскоязычные статьи бесплатно переводятся редакцией на английский язык. В редакционной коллегии состоят ученые из таких стран, как Украина, Израиль, Германия, Российская Федерация, Чешская Республика, Беларусь, Польша, Греция, Индия .

Литература

См. также 
 Список физических журналов

Ссылки 
 Официальный сайт Журнала нано- и электронной физики
 Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
 DOAJ